Koppolsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koppolsaari (ö, lat 61,24, long 27,44), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Koppolsaari (ö, lat 61,20, long 27,67), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar